USS Charleston, ha sido el nombre recibido por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor a la ciudad de Charleston (Carolina del Sur), tras 1863 también lo eran en honor a la ciudad de Charleston (Virginia Occidental).
 El primer  fue una galera que sirvió entre 1798 y 1802.
 El segundo , fue un crucero protegido dado de alta en 1889, el cual, capturó la isla de Guam durante la Guerra hispano-estadounidense en 1898, pero que naufragó al año siguiente.
 El tercer , fue un crucero protegido activo entre 1905 hasta 1923.
 El cuarto , fue un patrullero que estuvo activo entre 1936 y 1946.
 El quinto , fue un buque anfibio dado de alta en 1968 y de baja en 1992.
 El sexto  es el décimo octavo buque de combate litoral. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos